Antonio Frasconi – artista visivo uruguaiano
 Carlo Francesco Frasconi – presbitero, archivista e storiografo italiano
 Pablo Frasconi – regista statunitense
 Pasquale Frasconi – supercentenario italiano, vissuto oltre 110 anni